Семейный план в кино:

 Семейный план — комедийный телефильм. Был снят по заказу телеканала «Hallmark».
 Семейный план — комедия 1997 года, режиссёра Фреда Гербера.